U 87 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 87 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U87 (cellijn), cellijn van menselijke glioblastomen.